Чардым

название нескольких населённых пунктов:
 Чардым — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Чардым — село в Воскресенском районе Саратовской области.

название нескольких рек:
 Чардым (Сокурка) — река в России, протекает в Саратовской области.
 Чардым — река в России, протекает в Пензенской и Саратовской областях.